La Cassa Rurale di Trento è la banca di Credito Cooperativo del capoluogo trentino, sorta il 14 aprile 2000. È il risultato di un processo di fusioni fra più istituti bancari durato anni. L'attuale banca infatti è la continuazione ideale dei seguenti istituti preesistenti: la Cassa Rurale di Villazzano e Trento, la Cassa Rurale di Povo e Vigo Cortesano, la Cassa Rurale di Sopramonte e la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
La sede centrale è in Via Rodolfo Belenzani 12 a Trento, ed occupa dei palazzi storici.
Il Presidente è Giorgio Fracalossi, mentre il direttore generale è Giorgio Bagozzi.
Al 31 dicembre 2017 la compagine sociale dell'istituto contava 18.001 persone.

Banche di credito cooperativo